Alicia McCormack (1983-), joueuse de water-polo australienne,
 Catherine McCormack (1972-), actrice britannique,
 Cristhoper McCormack, (1973-) , triathlète australien
 ,
 Frank McCormack (1969-), cycliste américain,
 Gavan McCormack (1937-), orientaliste australien,
 ,
 Kathy McCormack (1974-), joueuse de hockey sur glace canadienne,
 Luke McCormack (1995-), boxeur britannique,
 Mark McCormack (1930-2003), avocat américain,
 Mary McCormack (1969-), actrice américaine,
 Pat McCormack (1995-), boxeur britannique,
 Patty McCormack (1945-), actrice américaine,
 Sarah McCormack (1986-), athlète irlandaise,
 Sean McCormack (1964-), homme politique américain,
 Will McCormack (1974-), acteur américain.

Patronyme irlandais